Сен-Мало́-де-Філі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 28 км на південь від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 411 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1030,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мало-де-Філі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мало-де-Філі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен